Caronno Pertusella – comune italiano in provincia di Varese
Caronno Varesino – comune italiano in provincia di Varese
Caronno Corbellaro – frazione del comune di Castiglione Olona, in provincia di Varese